«Рос Касарес Валенсия» () — женский баскетбольный клуб из испанского города Валенсия.

Названия команды 
 Дорна Годелла ()
 Рос Касарес Гаделла ()
 Рос Касарес Валенсия ()

Титулы 
Международные
  Евролига: 1992, 1993, 2012
 Финалист Евролиги: 1994, 1995, 2007, 2010
 Кубок Европы: 2020/21
 Суперкубок Европы: 2021
Национальные
 Женская Баскетбольная Лига Испании: (14) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
 Кубок Женской Баскетбольная Лига Испании: 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010
 Суперкубок Испании: 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профайл на www.fibaeurope.com 

Баскетбольные клубы Испании
Спортивные клубы Валенсии